Duits voetbalelftal onder 16 (mannen) 
Duits voetbalelftal onder 16 (vrouwen)